ВПК — аббревиатура, которая может означать:
 ВПК — Военно-промышленный комплекс;
 ВПК России — Военно-промышленная комиссия Российской Федерации;
 ВПК при Президиуме Совета министров СССР — Комиссия Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам;
 ВПК — военная пожарная команда;
 ВПК — взлётно-посадочный комплекс;
 ВПК — Всесоюзный переселенческий комитет — комитет при СНК СССР и при ЦИК СССР в 1924—1930 гг.;
 ВПК или ДЮВПК — военно-патриотический клуб для детей и молодёжи;
 ВПК — высотно-поясный комплекс.
 ВПК — Военно-промышленная компания — российская корпорация.
 ВПК — Военно-промышленный курьер — общероссийская еженедельная газета.

См. также 
 ВПК-Агро — украинский футбольный клуб